Ве́линтон Со́уза Си́лва (; родился 10 апреля 1989 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский футболист, защитник турецкого клуба «Бешикташ».

Биография 
Велинтон — воспитанник «Фламенго». В 2009 году он был впервые включён в заявку «Фламенго» и получил похвалу от главного тренера Куки. После травмы ведущего защитника Роналдо Анжелина Велинтон получил свой первый шанс закрепиться в основе «Фламенго». Однако выступал крайне редко, пока в 2010 году главный тренер Рожерио Лоуренсу не отправил в запас безобразно игравшего Роналдо Анжелина. С тех пор Велинтон стал ключевым защитником «Фламенго» и попадал в сферу интересов различных европейских клубов, включая «Штутгарт». В 2013 году Велинтон был арендован «Аланией».

После «Алании» Велинтон вернулся во «Фламенго», но вскоре перешёл в «Коритибу». С 2015 года выступает в чемпионате Катара.

В составе молодёжной сборной Бразилии Велинтон выиграл Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2009 года. Всего за эту сборную он провёл восемь встреч.

Достижения 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро (3): 2008, 2009, 2011
 Обладатель трофея Рио (2): 2009, 2011
 Обладатель трофея Жуана Салданьи (1): 2009
 Чемпион Бразилии (1): 2009
 Обладатель Кубка Гуанабара (1): 2011
 Чемпион Южной Америки (до 20) (1): 2009
 Чемпион Турции: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на goal.com
 
 Профиль на Флапедии

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Умм-Салаль»
Игроки ФК «Аль-Хор»
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Бешикташ»